En Pologne, Gołuchów peut désigner :

 Gołuchów, gmina de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Gołuchów, siège de cette gmina,

 Gołuchów, localité de la voïvodie de Sainte-Croix.